Baita kan syfta på följande platser:

Kina 

 Baita Qu, härad, Liaoning, 
 Baita Manzu Xiang, socken, Liaoning, 
 Baita (socken i Kina), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar